Francisco Machado de Campos (Limeira, 1879 — São Paulo, 11 de novembro de 1957) foi um engenheiro civil e político brasileiro.

Foi vereador e prefeito de São Paulo de 26 de julho a 13 de novembro de 1931.

Mortos em 1957
Prefeitos da cidade de São Paulo
Naturais de Limeira
Engenheiros de São Paulo (estado)